UHO může být: 
 univerzální hnědá omáčka
 United Homeless Organization, bezdomovecká charita v New Yorku (1985–2010)
 užitečný tepelný výkon (Useful Heat Output)
 Universidad de Holguín, univerzita v kubánském městě Holguín

Uho může být: 
 Unhexoctium, hypotetický chemický prvek s protonovým číslem 168 z rozšířené periodické tabulky

Externí odkazy